Аллсвенскан 1963 — 39-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1963 року розпочався 15 квітня й завершився 20 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Норрчепінг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1963 у Швеції